Comitè Nacional Francès, govern provisional de la França Lliure durant la Segona Guerra Mundial
 Club Nacional de Football, club de futbol de Montevideo (Uruguai)
 Chin National Front, partit polític integrat a l'Aliança Democràtica de Birmània
 Pes constant sense aletes (de l'abreviació en anglès Constant No Fins), modalitat de l'esport d'apnea